Kofallstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kofallstjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (1,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn